Lotholz ist der Familienname der folgenden Personen:
 Melissa Lotholz (* 1992), kanadische Bobsportlerin
 Reinhard Lotholz (* 1941), deutscher Diplomlandwirt und Politiker (CDU)